De 6e editie van de Niels Albert CX werd gehouden op zondag 6 december 2020 in Boom, België. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2020-2021.

Programma

Alle jeugdcategorieën zijn afgelast vanwege het coronavirus.

Mannen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 5 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel, Vlaamse Aardbeiencross en de Niels Albert CX) was dit de stand voor de Superprestige:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 5 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel, Vlaamse Aardbeiencross en de Niels Albert CX) was dit de stand voor de Superprestige:

Veldrijden in 2020
Superprestige veldrijden 2020-2021